Bala (doce), uma especialidade de doçaria, também chamada rebuçado
 Bala (projétil) - um tipo específico de projétil para armas de fogo
 Bala (filme), um dos filmes do diretor indiano Satyajit Ray
 Trem-bala, transporte público que circula em caminhos de ferro excedendo os 200 km/h
 Pau-bala, planta da família das meliáceas
 Baiacu-ará (Lagocephalus laevigatus), espécie de peixe pertencente à família Tetraodontidae
 Baiacu-de-pintas (Ephippion guttifer), espécie de peixe pertencente à família Tetraodontidae

Geografia
 Băla, comuna romena localizada no distrito de Mureş, na região de Transilvânia
 Bala (Mehedinţi), comuna romena localizada no distrito de Mehedinţi, na região de Oltênia
 Bala Kuh, cidade do Afeganistão localizada na província de Balkh
 Bala (Zambézia) - em Moçambique

Pessoas
 Jair Bala, ex-futebolista brasileiro
 Joaquim Gouveia Rodrigues conhecido por Juca Bala, piloto profissional de motociclismo brasileiro
 Krystian Bala escritor polaco
 Lúcio Bala (1975), futebolista brasileiro
 Carlinhos Bala futebolista brasileiro
 Fábio Bala  futebolista brasileiro
 Ezekiel Bala futebolista nigeriano

Ver também 
  Bola
  Bolo